Hochberg (en allemand : haute montagne) peut désigner :

Noblesse 
 Margraves de Hochberg
 Bolko von Hochberg (1843-1926), diplomate, metteur en scène et compositeur allemand ;
 Jeanne de Hochberg (née entre 1485 et 1487 - 1543), femme de la noblesse issue de la Maison de Bade ;
 Philippe de Hochberg (1453-1503), comte de Neuchâtel (1487), maréchal de Bourgogne (1477) puis gouverneur et grand sénéchal de Provence (1488). 
 Rodolphe IV de Hochberg (1426/1427 - 1487), fils du margrave Guillaume de Bade-Hachberg-Sausenberg, comte de Neuchâtel à partir de 1447.

Patronyme 

 Herbert Hochberg (né en 1929), philosophe analytique américain.

Toponymes 

 Höchberg, commune de Bavière (Allemagne) ;
 Verrerie du Hochberg, monument historique situé à Wingen-sur-Moder, dans le département français du Bas-Rhin.